Шпёрри () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1935) — швейцарский джазовый музыкант и композитор.
 Шпёрри, Даниэль (род. 1930) — швейцарский художник-реалист, скульптор, режиссёр и танцор.
  (1931—2010) — румынско-швейцарская актриса театра, кино и дубляжа.
  (1890—1974) — швейцарский писатель.

См. также 
 Сперри